Полупрозрачное зеркало, зеркало Гезелла — стекло, выглядящее как зеркало с одной стороны и как затемнённое стекло – с противоположной.

Принцип действия 

Полупрозрачное зеркало в действительности представляют собой стёкла, покрытые тонким слоем металла — так, что часть падающего на поверхность зеркала света отражается, а часть проходит насквозь. При этом насквозь свет проходит в обоих направлениях.

Если таким стеклом отгородить хорошо освещённое помещение от слабо освещённого, то со стороны светлого помещения оно будет казаться зеркалом, а с другой стороны оно будет выглядеть затемнённым окном. Это объясняется тем, что со стороны освещённого помещения отражение будет маскировать свет, проходящий сквозь стекло из тёмного помещения. А со стороны тёмного помещения картина будет обратная: проходящий сквозь стекло свет будет более интенсивным, чем отражённый.

Изобретение, изготовление 
Использование первых полупрозрачных стёкол относят на счёт американского психолога А. Л. Гезелла. Впоследствии усовершенствованные полупрозрачные зеркальные стёкла получили его имя.

Одним из основных материалов напыления, используемых при изготовлении, является титан. Поскольку титан — очень стойкий металл к внешним воздействиям, такие полотна практически не имеют ограничений по применению в различных условиях. В зависимости от применяемых примесей металлов и их оксидов, получают разнообразные цвета зеркальных стёкол (голубое, бирюзовое, золотое и синее, зелёное, стальное и др.) с различной степенью отражения.

Использование 
Такие стёкла часто используются архитекторами в конструкции новых зданий. Также они активно применяются для оборудования переговорных комнат, комнат служб безопасности, психологов (в особенности детских). Психологи наблюдают за детьми через зеркало Гезелла, не мешая им, что позволяет детям вести себя естественно, и позволяет верно оценить педагогическую ситуацию.

Примечания

Литература 

  Об использовании зеркала Гезелла в ходе допроса несовершеннолетнего // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2015. № 3 (27). С. 60-62.

Оборудование для психологических исследований
Оптика
Стекло
Зеркала